Marskalk Baghramianavenyn (armeniska: Մարշալ Բաղրամյան Պողոտա) är en aveny i distrikten Kentron och Arabkir i Jerevan i Armenien. Avenyn har sitt namn efter den sovjetiske marskalken Hovhannès Baghramian från Armenien. Den hette Vänskapsavenyn mellan 1970 och 1995. Den 2,2 kilometer långa gatan går mellan Frankrikeplatsen i öster och Barekamutjuntorget i väster.

Byggnader med mera i urval
 Jerevans operahus
 Martiros Saryanparken
 Place de France
 Aram Chatjaturjanmuseet, Zarobyangatan 3
 Armeniens grundlagsdomstol, nr 10
 Parlamentet, nr 19
 Armeniens vetenskapsakademi, nr 24
 Premiärministerns residens, nr 26
 De förälskades park
 Storbritanniens ambassad, nr 34
 American University of Armenia, nr 40p
 Marskalk Baghramian, tunnelbanestation 
 Barekamutyun (tunnelbanestation), tunnelbanestation

Bildgalleri

Källor
Denna artikel är delvis baserad på artikeln Baghramyan Avenue på engelskspråkiga Wikipedia.

Gator i Jerevan
Kentron